Phyle steht für:

 Phyle, eine Verwaltungseinheit in der griechischen Antike
 Phyle (Altes Ägypten), Verwaltungs- und Arbeitseinheiten im Alten Ägypten
 Phyle (Demos), ein attischer Demos
 Phyle (Festung), eine Festung in diesem Demos
Siehe auch:
 Phile